Benet Casablancas i Domingo (Sabadell, 1956), compositor català 
 Ferran Casablancas i Planell (Sabadell, 1874 - Barcelona, 1960), empresari català
 Joan Casablancas i Bertran (Sabadell, 1912-1998), empresari català 
 Jordi Casablancas Muntañola (Barcelona, 1940-2001), economista, dissenyador industrial i d'interiors català 
 Miquel Casablancas i Juanicó (Sabadell, 1913 - Barcelona, 1981), sindicalista, i polític socialista català
 John Casablancas (Nova York, 1942 - Río de Janeiro, 2013), empresari i agent de models nord-americà d'origen català
 Julian Casablancas (Ciutat de Nova York, 1978), músic, cantautor i compositor nord-americà

Vegeu també 
 Casablanca (desambiguació)